La palabra cifra puede referirse a:
 Cifra (matemática), concepto matemático;
 Cifra (música), forma musical del folclore rioplatense;
 CIFRA, empresa encuestadora uruguaya.